Sint-Joriskapel (Delft), Lutherse kerk in Delft, Nederland
 Sint-Joriskapel (Hegelsom), een kapel in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
 Sint-Joriskapel (Maastricht), een middeleeuwse kapel in de Nederlandse gemeente Maastricht
 Sint-Joriskapel (Neubrandenburg), vroeggotische kapel in Neubrandenburg, Duitsland
 Sint-Joriskapel (Sint-Joris), een kapel in Sint-Joris in de Belgische gemeente Alken
 Sint-Joriskapel (Terbiest), een kapel nabij het Kasteel van Terbiest in de Belgische gemeente Sint-Truiden
 Sint-Joriskapel (Wessem), een kapel in Wessem in de Nederlandse gemeente Maasgouw

Zie ook 
 Sint-Joriskerk (doorverwijspagina)